Рязаново — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Входит в состав Никольского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Никольский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Устья — 38 км, до центра муниципального образования Никольского — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Лужино, Табыково, Чикайлово.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 Рязаново в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района